Ditlev-Simonsen ist der Familienname folgender Personen:

* Aage Ditlev-Simonsen (1900–1993), norwegischer Geschäftsmann und Sportler
 Cecilie Ditlev-Simonsen (* 1964), norwegische Geschäftsfrau, Politikerin und Journalistin
 Halfdan Ditlev-Simonsen (1894–1962), norwegischer Reeder, Sportler und Sportsfunktionär
 John Ditlev-Simonsen (1898–2001), norwegischer Segler und Dramatiker
 Olaf Ditlev-Simonsen (1865–1960), norwegischer Segler, Reeder und Sportfunktionär
 Olaf Christian Ditlev-Simonsen (1897–1978), norwegischer Reeder und Segler
 Per Ditlev-Simonsen (* 1932), norwegischer Politiker
 Sverre Ditlev-Simonsen (1906–2004), norwegischer Reeder